Lilla Båtskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Båtskär, Lemland, Åland, 
 Lilla Båtskär, Borgå, Nyland,

Se även
Stora Båtskär
Båtskär

Robotskapade Finlandförgreningar